Bueil (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Bueil-en-Touraine, municipi al departament d'Indre i Loira (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Saint-Bueil, municipi al departament d'Isère (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)